Mickey7 bzw. Mickey 7 steht für:

 Mickey7 – Der letzte Klon (Originaltitel: Mickey7), Roman von Edward Ashton (2022)
 Mickey 17, US-amerikanische Verfilmung  des gleichnamigen Romans durch Bong Joon-ho